Tenisový turnaj ATP AEGON Championships 2011 se konal ve dnech 6. – 13. června v britském hlavním městě Londýně venku na travnatém povrchu jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 750 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů má v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Andy Murray (vítěz)
  Andy Roddick (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  Gilles Simon (2. kolo, skreč)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (čtvrtfinále, odstoupil)
  David Nalbandian (3. kolo)
  Michaël Llodra (3. kolo, skreč)
  Thomaz Bellucci (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Sam Querrey (3. kolo)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Kevin Anderson (3. kolo)
  Ivan Ljubičić (2. kolo)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavního turnaje:
  Daniel Cox 
  Oliver Golding 
  Ryan Harrison 
  David Nalbandian 
  James Ward 

Následující hráči se do hlavního turnaje probojovali z kvalifikace:
  Ilija Bozoljac
  Arnaud Clément
  Matthew Ebden
  Bobby Reynolds

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 4. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazení párů 
Všechny nasazené páry mělyvolný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)'''
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (2. kolo, odstoupili)
  Oliver Marach /  Marcin Matkowski (semifinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2011